Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w Lekkoatletyce 2015 – zawody lekkoatletyczne będące jednocześnie krajową eliminacja do reprezentacji USA na mistrzostwa świata odbywały się od 25 do 28 czerwca na Hayward Field w Eugene.

Rywalizacja wieloboistów zaliczana była do cyklu IAAF World Combined Events Challenge.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2015 w lekkoatletyce
2015 w Stanach Zjednoczonych
Lekkoatletyka w Stanach Zjednoczonych
Sport w Eugene